Pavel Patera, češki hokejist, * 6. september 1971, Kladno, Češkoslovaška.

Patera je kariero začel pri klubu iz rojstnega mesta HC Kladno v češkoslovaški ligi, h katerem se je večkrat v karieri vrnil. Večji del kariere je igral v češki ligi za klube HC Kladno, HC Vsetín in ob koncu kariere HC Olomouc. Skupno je v prvi češki ligi odigra 797 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 245 golov in 443 podaj, ter 132 tekem končnice, na katerih je dosegel 48 golov in 74 podaj. V sezoni 1998/99 je s klubom Vsetín osvojil naslov češkega državnega prvaka. V sezonah 1993/94, 1994/95 in 2006/07 je bil prvi podajalec češke lige, v sezonah 1993/94 in 1994/95 tudi prvi po točkah. Leta 1998 je bil kot skupno 153. izbran na NHL naboru s strani kluba Dallas Stars. V ligi NHL je odigral le po eno sezono za Dallas Stars in Minnesota Wild. Po vrnitvi v Evropo je tri sezone odigral za Avangard Omsk v ruski ligi in v sezoni 2003/04 s klubom osvojil naslov državnega prvaka, ter del sezone 2005/06 za Färjestads BK v švedski ligi, ki jo je tudi osvojil. 

Za češko je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno zlato medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate in dve bronasti medalji. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 68 tekem, na katerih je dosegel 18 golov in 29 podaj, na prvenstvu leta 1997 je bil prvi podajalec.

Sprejet je bil v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 12
| 11
| 23
|
| 26
|
| 8
| 8
| 4
| 12
|
| 0
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 42
| 9
| 25
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 43
| 21
| 39
| 60
|
|
|
| 11
| 5
| 10
| 15
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
| 54
| 31
| 56
| 87
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 24
| 31
| 55
|
| 38
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 34
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 19
| 24
| 43
|
| 44
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 3
| 8
| 11
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 8
| 17
| 25
| -14
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 10
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 6
| 3
| 9
| +6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 52
| 16
| 37
| 53
|
| 58
|
| 12
| 5
| 10
| 15
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 3
| 4
| 7
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 29
| 8
| 14
| 22
| +2
| 48
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -1
| 8
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 00/01
|
| 20
| 1
| 3
| 4
| -8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 00/01
|
| 54
| 8
| 44
| 52
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 0
| 5
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 28
| 5
| 8
| 13
| +1
| 32
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| -3
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 51
| 14
| 32
| 46
| +33
| 68
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| -7
| 6
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 59
| 16
| 27
| 43
| +9
| 48
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 04/05
|
| 49
| 13
| 30
| 43
| +16
| 50
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +1
| 27
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 05/06
|
| 29
| 11
| 10
| 21
| +1
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|
| 18
| 2
| 0
| 2
| -3
| 16
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 06/07
|
| 52
| 18
| 39
| 57
| +15
| 89
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 07/08
|
| 52
| 19
| 22
| 41
| -5
| 68
|
| 9
| 5
| 2
| 7
| +3
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 08/09
|
| 51
| 17
| 28
| 45
| 0
| 34
|
| 11
| 2
| 6
| 8
| -1
| 14
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 09/10
|
| 47
| 13
| 24
| 37
| -8
| 103
|
| 12
| 5
| 4
| 9
| +1
| 6
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 10/11
|
| 52
| 7
| 22
| 29
| -11
| 54
|
| 9
| 1
| 6
| 7
| -1
| 6
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 11/12
|
| 52
| 10
| 17
| 27
| -18
| 26
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 12/13
|
| 42
| 10
| 22
| 32
| -6
| 44
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| -5
| 2
|-
| HC Olomouc
| Češka liga
| 13/14
|
| 4
| 5
| 21
| 26
| -8
| 20
|
| 17
| 5
| 17
| 22
| -1
| 2
|-
| HC Olomouc
| Češka liga
| 14/15
|
| 48
| 8
| 6
| 14
| -4
| 44
|
| 17
| 2
| 3
| 5
| 0
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1192
| bgcolor="#7FFF00" | 344
| bgcolor="#7FFF00" | 648
| bgcolor="#7FFF00" | 992
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 1094
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 163
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Dallas Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti AIK
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti HC Olomouc
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih